Hoop and pole
 Hoop Polska → Kofola-Hoop
 Hoop Cola
 Hula-hoop
 "Hoop" → Ka-22
Osoby
 Jaap de Hoop Scheffer
 Josef Hoop
Zespoły sportowe
 Hoop - CCC - Polsat, Hoop CCC Polsat → CCC Polsat Polkowice
 Hoop Pekaes Pruszków, Hoop-Pekaes Pruszków → Znicz Pruszków (koszykówka)
Miejscowości
 Vreed en Hoop
 Zorg en Hoop, Port lotniczy Paramaribo-Zorg en Hoop
Filmy
 "Hoop Dreams" → W obręczy marzeń